il sei è un numero naturale
Numero 6 è il nome proprio di due personaggi di serie tv di fantascienza:
Numero 6, protagonista de Il prigioniero, serie televisiva britannica del 1967
Numero Sei, uno dei Cyloni di Battlestar Galactica, serie televisiva statunitense del 2003.
 Numero6 è un gruppo musicale italiano